This Type of Thinking (Could Do Us In) — третий альбом американской рок-группы Chevelle, выпущенный 21 сентября 2004 года на лейбле Epic Records.

Чарты 
Альбом дебютировал на #8 месте с  проданных копий в Billboard 200.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Chevelle
Альбомы Epic Records